McCook este un nume de familie din arealul de vorbire al limbii engleze.  Se poate referi la

Locuri din Statele Unite ale Americii

Un comitat 

 Comitatul McCook, statul

Localități 

 McCook, statul 
 McCook, statul

Alte locuri 

 McCook Field, statul 
 McCook (Amtrak station), statul 
 McCook Army Airfield, Nebraska
 McCook Regional Airport, Nebraska

Oameni 

 John McCook (născut în 1945), actor
 Kathleen de la Peña McCook, profesor și educator
 Tommy McCook, saxofonist din Jamaica
 "The Fighting McCooks" - Luptătorii McCook
 Daniel McCook (1798 - 1863), ucis în acțiune în timpul United States Civil War
 Robert Latimer McCook (1827 - 1862), general al United States Army, ucis în timpul United States Civil War, fiul lui Daniel
 Alexander McDowell McCook (1831 - 1903), general al US Army, fiul lui Daniel
 John James McCook (lawyer) (născut 1845 - ?), soldat și avocat, fiul lui Daniel
 Daniel McCook, Jr. (1834 - 1864), soldat, ucis în acțiune în timpul United States Civil War, fiul lui Daniel
 Edwin S. McCook, (1837 - 1873), guvernator al Dakota Territory, fiul lui Daniel
 John James McCook, a servit în timpul United States Civil War, frate al lui Daniel
 Edward Moody McCook (1833 - 1909), soldat și guvernator, fiul lui John
 Anson George McCook (născut în 1835), politician, fiul lui John
 Henry Christopher McCook (1837 - 1911), preot și naturalist, fiul lui John
 John James McCook (profesor) (născut în 1843), preot și profesor, fiul lui John
 Roderick McCook (1839 - 1886)], ofițer al United States Navy, fiul lui John
Laurette Spang-McCook, actriță americană

Vase ale United States Navy 
 
 USS McCook, două vase diferite ale Marinei americane

Nume proprii